Чуприяновка:

 Чуприяновка — посёлок сельского типа в Калининском районе Тверской области.
 Чуприяновка — железнодорожная платформа на участке Москва — Тверь главного хода Октябрьской железной дороги.